Lyz (oder Lÿz) steht für:
 Lyz (Name), englischer weiblicher Vorname
 Lÿz (Siegen), südwestfälisches Medien- und Kulturhaus, siehe „Theater“ (Siegen)

Siehe auch:
 Lys
 Lyss
 Liz
 Lütz